Ескільстуна (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Ескільстуна — місто у Швеції, у лені Седерманланд.
 ІФК Ескільстуна — спортивний клуб із однойменного міста в Швеції.